Но́рберт () — мужское личное имя германского происхождения. Стало популярно в Германии, Франции и Скандинавии благодаря святому Норберту Ксантенскому (канонизированному в 1582 году).
 Нордеберт (умер не ранее 696) — майордом Нейстрии (688 — не ранее 696).
 Норберт Ксантенский (1080—1134) — католический святой, основатель ордена премонстрантов.
 Норберт — дракон из цикла произведений о Гарри Поттере.